

Astronomia
 1476 Cox – asteroide della fascia principale

Biologia
 COX – abbreviazione di cicloossigenasi, enzima
 Cox – varietà di mela a buccia rossa

Codici
 COX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Congo Town – Andoros Island (Bahamas)
 cox – codice ISO 639-3 della lingua nanti

Geografia
 Ghiacciaio Cox – ghiacciaio sull'isola Thurston (Antartide)
 Cox – comune dell'Alta Garonna (Francia)
 Cox – comune della Comunità Valenciana (Spagna)

Persone

Personaggi
 Perry Cox – personaggio della serie televisiva Scrubs - Medici ai primi ferri